Pires (utensílio de cozinha)

Pessoas
Glória Pires
Cléo Pires
Alexandre Pires
José Sebastião Pires Neto, o Pires, ex-jogador de futebol
João Murça Pires, botânico

Desambiguações de sobrenomes